Rhino – potoczna nazwa programu Rhinoceros 3D
 Rhino – implementacja open source języka JavaScript; projekt zarządzany przez Fundację Mozilla
 Rhino – eksperymentalny samochód pancerny z czasów II wojny światowej
 Rhino – były pseudonim ringowy amerykańskiego wrestlera Terry'ego Gerina
 Rhino – pseudonim Kenny'ego Earla Edwardsa, byłego perkusisty heavymetalowego zespołu Manowar, obecnie grającego w HolyHell
 Rhino Records – amerykańska wytwórnia płytowa